Magia
 Bruxaria
 Feitiço de amor
 Mandinga (feitiço)
 Feitiço (futebolista) — futebolista brasileiro
 Feitiço (álbum) — de Ney Matogrosso
 The Craft — filme de Andrew Fleming de 1996 intitulado O Feitiço em Portugal